Trogneux peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Trogneux (né en 1955), enseignant et historien français ;
 Jean Trogneux, une chocolaterie-confiserie basée à Amiens, en France ;
 Brigitte Macron (née en 1953), enseignante française et épouse d'Emmanuel Macron.

Autres 
 La fontaine de Charonne, fontaine parisienne, dite « fontaine Trogneux » en souvenir d'un brasseur du quartier.
 
Patronyme français